Masselwitz ist der deutsche Name polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Maślice Wielkie und 
 Maślice Małe (zwei Siedlungen einer Ortschaft im Stadtteil Wrocław-Fabryczna (Stadtbezirk) von Breslau) (Groß und Klein Masselwitz, Kreis Breslau/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Masłowice (Woiwodschaft Westpommern) (Masselwitz, Kreis Schlawe/Pommern)